Villaz peut désigner :

Toponymie  

 Villaz est une commune française, située dans le département de la Haute-Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Patronyme français
 Villaz-Saint-Pierre est une ancienne commune du canton de Fribourg en Suisse.
 Villaz est une commune du canton de Fribourg en Suisse.